Anders Beckman kan syfta på:

* Anders Beckman (1812–1894), svensk biskop och riksdagsman
 Anders Beckman (1907–1967), svensk reklamtecknare och konstnär
 Anders Beckman (född 1953), svensk skådespelare